Перенапряжение:
 Перенапряжение (электротехника).
 Перенапряжение (электрохимия).
 Перенапряжение (финансы) — слишком резкое изменение цен в обоих направлениях.